Енино — название населённых пунктов в России:

 Енино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Енино — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Енино — бывший посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Енино — село в Серпуховском районе Московской области.
 Енино — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Енино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Енино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

См. также 
 Енино Первое
 Енино Второе